Bupleurum petrogenes är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan och Carl Fredrik Nyman. Bupleurum petrogenes ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
petrogenes